Osinga State (Schettens)
 Osinga State (Langweer)
 Osinga State (Dronrijp)